LSWR 273 class — тип паровоза с осевой формулой 0-3-0, двойной листовой рамой и стефенсоновским парораспределительным механизмом, разработанный  для Лондонской и Юго-западной железной дороги (LSWR). В 1872—1873 годах на заводе Beyer, Peacock & Co. в Манчестере было построено 12 паровозов этого типа.

Паровозы получили первоначальные номера по 6 подряд. В 1898—1900 годах все паровозы были перенумерованы в «дубликаты» прибавлением нуля перед номером. В 1906 году списано два паровоза, остальные перенумерованы между 1914 и 1917 годами. Четыре списаны ранее 1923 года, и, таким образом, к Southern Railway перешло шесть паровозов, но вскоре и они были списаны и разрезаны в лом.

Источники 

Литература

 
 

Паровозы LSWR
Паровозы Beyer-Peacock
Паровозы У. Дж. Битти